Гена:
 Гена — уменьшительно-ласкательная форма мужского имени Геннадий.
 Гена — лунный кратер.
 Гена, Ив (1922—2016) — французский государственный деятель.

См. также 
 Крокодил Гена
 Гена Бетон